Won je korejské platidlo:

 Korejský won – měna Korejského císařství (1902–1910)
 Jihokorejský won – měna Korejské republiky (1945–1953 a od 1962)
 Severokorejský won – měna KLDR (od 1947)

Externí odkazy